Norra Råda kan syfta på:

 Norra Råda socken – i Hagfors kommun, innan 1885 Råda socken
 Norra Råda landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1971(1974), innan 1885 Råda landskommun 
 Norra Råda församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2010, innan 1885 Råda församling
 Norra Råda-Sunnemo församling – i Karlstads stift 2010–
 Norra Råda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Norra Råda-Sunnemo församling
 Norra Råda distrikt – ett distrikt i Hagfors kommun och Värmlands län 2016–
 Råda, Hagfors kommun – en tätort i Hagfors kommun